Holy Island (in inglese, "isola santa"), può riferirsi a:

Holy Island o Holy Island (North Ayrshire) in Scozia, piccola isola prospiciente la baia di Lamlash, sulla costa sud-est dell'isola di Arran;
Holyhead Island nel Galles, detta anche Holy Island, un'isola ad ovest dell'isola di Anglesey ed separata da questa da uno stretto braccio di mare;
Lindisfarne nel Northumberland, detta anche Holy Island, un'isola tidale nel Mare del Nord, unita alla costa nordorientale dell'Inghilterra da una strada sopraelevata.